О́мская о́бласть — топоним.

 Омская область — субъект Российской империи в 1822—1838 годах;
 Омская область — субъект Советской России, Белой России на юго-западе Сибири в 1918—1920 годах, бывшая Акмолинская область;
 Омская область — субъект СССР, Российской Федерации на юго-западе Сибири с 1934 года.